De Pan-Amerikaanse kampioenschappen judo zijn de intercontinentale kampioenschappen judo voor judoka's uit Noord- en Zuid-Amerika, die sinds 1996 jaarlijks worden gehouden. De kampioenschappen worden georganiseerd sinds 1952, eerst door de Panamerican Judo Union, vanaf 2009 door de Panamerican Judo Confederation. Sinds 1980 nemen ook vrouwen deel aan het toernooi.

Lijst van toernooien

Medaillespiegel 
Bijgewerkt tot en met Pan-Amerikaanse kampioenschappen judo 2017